Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2000 roku rozegrano w dniach 26-26 maja w Tunezji.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2000 w zapasach
2000 w Afryce
Zapasy w Tunezji